Nosedo steht für:

 Nosedo, ein Stadtteil von Mailand
 Joseph Martini von Nosedo (1806–1868), ein österreichischer Feldmarschallleutnant.